

Cinema 
 Orizzonti di gloria (Paths of Glory) – film del 1957 diretto da Stanley Kubrick

Giochi 
 Paths of Glory – wargame strategico pubblicato nel 1999

Letteratura 
 Orizzonti di gloria (Paths of Glory) – romanzo di Humphrey Cobb del 1935
 Paths of Glory – romanzo di Jeffrey Archer del 2009